Tragium anisoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Tragium anisoides ingår i släktet Tragium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
anisoides